Gundur et le dauphin magique est un spectacle musical écrit et interprété par le groupe les Fatals Picards. Plusieurs versions ont été présentées au public depuis sa première représentation en .

L'intégralité ou presque des trois chapitres de Gundur et le Dauphin magique a été éditée en DVD dans les suppléments de l'album live Public sorti en 2008 chez Warner.

Présentation 
Gundur et le dauphin magique se veut être une comédie musicale bollywoodienne, ce qui est avant tout un prétexte pour enchaîner les chansons habituelles des Fatals Picards dans des versions plus acoustiques que d'accoutumée. Des chorégraphies et quelques chansons spécialement écrites pour le spectacle viennent ponctuer la mise en scène.

Comédie musicale des années 2000
Les Fatals Picards